Пьетра () может означать:
 Пьетра-де-Джорджи — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Павия
 Пьетра-ди-Верде — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика
 Пьетра-Лигуре — коммуна в Италии, в регионе Лигурия, в провинции Савона
 Пьетра-Марацци — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия

См. также 
 Пьетро